Dolmen de la Pierre-qui-Vire steht für folgende Megalithanlagen in Frankreich:

 La Pierre-qui-vire (La Rochepot), Département Côte-d’Or
 La Pierre-qui-vire (Colombe-lès-Vesoul), Département Haute-Saône